Jméno a příjmení František Šír má více nositelů:

 František Šír (malíř) (1804–1864) – malíř, grafik a litograf
 František Šír (pedagog) (1796–1867) – český pedagog a národní buditel
 František Šír (zpěvák) (1863–1931) – operní pěvec a herec Národního divadla

podobné
 František Šírl (1912–2000) – genealog, kronikář, spoluzakladatel Genealogické a heraldické společnosti v Praze

Související články 
 Šír – příjmení